Вижомля — топоним:

Украина 
 Вижомля — село в Яворовском районе Львовской области Украины.
 Вижомля — река в Яворовском районе Львовской области Украины.